Brygady jazdy (kawalerii) noszące numer „4”:

Wojska Polskiego
 4 Brygada Kawalerii Narodowej 1789–1794
 4 Brygada Jazdy 1919–1921
 IV Brygada Jazdy 1921–1924
 IV Brygada Kawalerii 1924–1929 → Brygada Kawalerii „Suwałki”
 4 Brygada Kawalerii Pancernej 1995–2001

Austro-węgierska
 4 Brygada Kawalerii (do 1918)

Niemiecka:
  (1815–1919)